Женская национальная сборная Тайваня по софтболу — представляет Тайвань на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Ассоциация софтбола Китайского Тайбэя ().

Одна из ведущих женских софтбольных сборных в мире, многократный призёр чемпионатов Азии и Азиатских игр.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Азии по софтболу

Азиатские игры

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Тайваня по софтболу

Ссылки 
  (Ассоциация софтбола Китайского Тайбэя, официальный сайт)
 
 
 Конфедерация софтбола Азии (SCA) (в веб-архиве)
 
 

Тайвань
Софтбол на Тайване
Софтбол женская